Поручик Киже — персонаж исторического анекдота времён царствования императора Павла I.
 «Поручик Киже» — исторический фильм режиссёра Александра Файнциммера, снятый в 1934 году.
 «Поручик Киже» — симфоническая сюита Сергея Прокофьева.

См. также 
 «Подпоручик Киже» — одноактный балет на музыку Сергея Прокофьева.
 Подпоручик Киже — повесть Юрия Тынянова.